La , denominata  per ragioni di sponsorizzazione, è stata la ventiseiesima edizione della Coppa di Lega nipponica di calcio.

Formula 
Il regolamento prevede una prima fase a gironi a cui prendono parte tutte le squadre della J.League Division 1, ad eccezione dei club qualificatisi in AFC Champions League 2018, che prendono parte alla competizione a partire dai quarti di finale.

La vincitrice si qualifica alla Coppa Suruga Bank 2019.

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase ad eliminazione diretta

Spareggi 
Gli spareggi tra le prime e le seconde classificate si tennero il 2 e 9 giugno 2018.

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2018
2018